Kodama est une prononciation en romaji de plusieurs termes japonais :

 Les Kodama (木霊) ou "esprit de l'arbre" sont des yōkai du folklore japonais. 
 Le Kodama (こだま), signifiant "écho", désignant une desserte ferroviaire japonaise du Shinkansen. 
 Le Clan Kodama (児玉氏), clan médiéval japonais de la province de Musashi.

Le patronyme de plusieurs personnalités 
 Gentarô Kodama (1852-1906), militaire japonais.
 Kazuoki Kodama, ancien champion de combiné nordique ;
 Mari Kodama, pianiste japonaise ;
 María Kodama, écrivaine, traductrice et universitaire argentine ;
 Naoko Kodama, mangaka japonaise ;
 Rieko Kodama, créatrice de jeu vidéo japonaise ;
 Yoshio Kodama, célèbre Yakusa entre les années 1950 et 1970 ;
 .

Un toponyme 
 Le district de Kodama (児玉郡) dans la préfecture de Saitama,
 L'ancien bourg de Kodama (児玉町) qui faisait partie de ce dernier et s'est fondu le  dans la ville de Honjō.

Autre 
 Kodama, album d'Alcest sorti en 2016.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais